Скуратов Іван Федорович — російський актор, Заслужений артист РРФСР (1937), лауреат Державної премії РРФСР (1938).
 Малюта Скуратов — державний, політичний та військовий діяч Московського князівства у XVI ст.
Скуратов ЮрІй Ілліч (нар. 1952) — Генеральный прокурор Росії у 1995—1999 роках.

Див. також 
 Скуратова-Бельська Марія Григоріївна — російська цариця 1598–1605, дружина Бориса Годунова, донька Малюти Скуратова.